Carl Thomae ist der Name folgender Personen:

* Carl Thomae (Naturforscher) (1808–1885), deutscher Lehrer und Naturforscher 
 Carl Johannes Thomae (1840–1921), deutscher Mathematiker